Osoby o tym nazwisku:
 Józef Jan Korabiowski – polski dowódca wojskowy
 Wilhelm Korabiowski – polski poeta, dziennikarz, aktor